Tetla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sección Primera Santiago Tetla, kommunhuvudort, Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, 
 Tetla, Hidalgo, ort, Yahualica, 
 Tetla, Veracruz, ort, Soledad Atzompa,